Cécile Alzina (née en 1981), snowboardeuse française ;
 Jaume Fuster Alzina (né en 1946), philologue et écrivain espagnol ;
  (1764-1816), compositeur et maître de chapelle espagnol.